Shingo Kunieda era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–3 Stephane Houdet.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Stephane Houdet (finale)

Tabellone

Fase finale

Open di Francia 2009